Флаг муниципального образования Аннинское городское поселение — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами и являющийся официальным символом муниципального образования.

Флаг был утверждён 7 мая 2013 года решением совета народных депутатов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.

Авторами флага являются Константин Моченов, Анна Гарсия и Вячеслав Мишин.

Описание 
Флаг представляет собой двухстороннее полотнище в форме прямоугольника с отношением ширины к длине 2:3. Флаг украшен в голубой цвет с полосами зелёного цвета в нижней части, которая отделена от голубой части ломанной жёлтой полоской, ширина которой составляет 1/30 ширины полотнища. Она проходит по осевой линии, которая соединяет средние точки на вертикальных краях полотнища с точкой в середине полотнища, отстоящей от нижнего края на 2/30 ширины полотнища. На флаге имеется изображение храма из герба Аннинского городского поселения, расположенный на голубой части полотнища.

Обоснование символики 
Христо-Рождественский храм был возведен в 1899 году на расходы князя Владимира Анатольевича Барятинского и его супруги Надежды Александровны. Христо-Рождественский храм является духовным цетнром православного христианства в аннинских землях и одной из главных достопримечательностей рабочего посёлка. Храм находится также на гербе поселения и является, согласно описанию, символом духовной стойкости и веры в преодоление жизненных трудностей.

Зеленый — символ природы и сельского хозяйства, предприятий, которые расположены в поселке и связаные с хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

См. также 
 Анна

Примечания

Ссылки 
 https://geraldika.ru/s/34234

Флаги по алфавиту
Флаги городов России
Флаги 2013 года